Karl Elben ist der Name folgender Personen:

* Karl Elben (Journalist, 1790) (1790–1854), württembergischer Journalist, Herausgeber des Schwäbischen Merkurs
 Karl Elben (Journalist, 1855) (1855–1914), deutscher Journalist, Chefredakteur des Schwäbischen Merkurs